Odescalchi steht für:
 Odescalchi, italienisches Adelsgeschlecht
 Palazzo Chigi-Odescalchi, Palast in Rom

Odescalchi ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Maria Erba Odescalchi (1712–1762), italienischer Kardinal
 Artur Odescalchi (1836–1924), ungarischer Fürst, Politiker und Historiker
 Baldassarre Odescalchi (1844–1909), italienischer Politiker
 Benedetto Odescalchi (1611–1689), italienischer Geistlicher und Papst, siehe Innozenz XI.
 Benedetto Erba Odescalchi (1679–1740), Erzbischof von Mailand (1712–1737) und Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Carlo Odescalchi (1785–1841), italienischer Kardinal und Kardinalvikar
 Giulio Maria Odescalchi (?–1666), italienischer Geistlicher, Bischof von Novara, Bruder des späteren Papstes

Siehe auch:
 Castello Orsini-Odescalchi